Ragusa (Italiaanse stad), een stad op het eiland Sicilië
 Ragusa (provincie), een Italiaanse provincie rond de gelijknamige stad op Sicilië
 Ragusa (Kroatië), de historische en de Italiaanse naam voor de stad Dubrovnik in Kroatië
 Republiek Ragusa, de stadstaat van Dubrovnik aan de Adriatische Zee van 1358 tot 1808